Andrésson ist der Familienname folgender Personen:

 Arvo Andresson (1954–1994), estnischer Kapitän (M/S Estonia)
 Birgir Andrésson (1955–2007), isländischer Künstler
 Gunnar Andrésson (* 1970), isländischer Handballspieler
 Kristinn Eyjólfur Andrésson (1901–1973), isländischer Verleger
 Kristján Andrésson (* 1981), isländischer Handballspieler und -trainer
 Úlfar Andrésson (* 1988), isländischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Andreesen
 Andreessen
 Andresen
 Andreasen
 Andreassen
 Andreasson
 Andrews (Familienname)